L'inconscience peut désigner :
 l'inconscience, une perte de connaissance.

Autres 
 Inconscience (Her Husband's Trademark), un film muet de Sam Wood, sorti en 1922.